8. edycja Ligi Światowej siatkarzy rozpoczęła się 16 maja 1997 r. W fazie eliminacyjnej wystąpiło 12 drużyn podzielonych na trzy grupy. Turniej finałowy po raz pierwszy odbył się w Moskwie w Rosji.

Uczestnicy

Składy drużyn

Faza interkontynentalna

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
 Tabela 

Wyniki spotkań

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

Turniej finałowy 
Miejsce turnieju:  – Sportowy kompleks "Olimpijskij", MoskwaWszystkie godziny według strefy czasowej UTC+03:00.

Faza play-off

Tabela

Wyniki spotkań

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 
 

Liga Światowa w Piłce Siatkowej 1997